Campionat del món d'escacs de 1993 (clàssic): Matx pel Campionat del Món d'escacs en versió de la PCA, entre Kaspàrov i Short, disputat a Londres.
 Campionat del món d'escacs de 1993 (FIDE): Matx pel Campionat del Món d'escacs en versió de la FIDE, entre Timman i Kàrpov, disputat a Indonèsia i els Països Baixos.